Windows Glyph List 4 (сокр. WGL4, также известен как Общеевропейский набор символов — ) — определённый компанией Microsoft набор из 652 типографических символов Юникода, призванный помочь разработчикам шрифтов в обеспечении совместимости при представлении естественных языков Европы. Шрифты, которые включают глифы для всех 652 символов этого списка, могут именоваться «WGL4-совместимыми», и, следовательно, будут совместимы со множеством программ корпорации Microsoft и других компаний. Можно сказать, что на 2005 год набор WGL4 является единственным, чьи символы гарантированно корректно отображаются на всех последних версиях популярных платформ. Некоторые символы Юникода могут отсутствовать на Windows 9x (например, армянские и грузинские символы), некоторые отсутствуют на Linux, некоторые отсутствуют на Windows XP (такие, как эфиопские и рунические символы) — но глифы WGL4 присутствуют на всех распространённых платформах.

Кодовые страницы 
Набор WGL4 содержит символы из следующих кодовых страниц ():
 1250 (Центрально-европейская — Windows Central European),
 1251 (Кириллическая — Windows Cyrillic),
 1252 (Латинская-1 — Windows Latin-1),
 1253 (Греческая — Windows Greek),
 1254 (Турецкая — Windows Turkish),
 437 (символы из кодовой страницы 437 MS-DOS).

Диапазоны 
Набор WGL4 включает в себя символы из следующих диапазонов Юникода:
 Базовая латиница (Basic Latin, U+0000—U+007F)
 Дополнения к латинице-1 (Latin-1 Supplement, U+0080—U+00FF)
 Расширенная латиница A (Latin Extended-A, U+0100—U+017F)
 Расширенная латиница B (Latin Extended-B, U+0180—U+024F)
 Модификаторы отступов (Spacing Modifier Letters, U+02B0—U+02FF)
 Греческие символы (Greek, U+0370—U+03FF)
 Кириллица (Cyrillic, U+0400—U+04FF)
 Дополнения к расширенной латинице (Latin Extended Additional, U+1E00—U+1EFF)
 Общие знаки препинания (General Punctuation, U+2000—U+206F)
 Подстрочные и надстрочные символы (Superscripts and Subscripts, U+2070—U+209F)
 Знаки валют (Currency Symbols, U+20A0—U+20CF, включая знак евро «€»)
 Буквообразные символы (Letterlike Symbols, U+2100—U+214F)
 Формы чисел (Number Forms, U+2150—U+218F)
 Стрелки (Arrows, U+2190—U+21FF)
 Математические операторы (Mathematical Operators, U+2200—U+22FF)
 Другие технические символы (Miscellaneous Technical, U+2300—U+23FF)
 Символы для отображения рамок (Box Drawing, U+2500—U+257F)
 Блочные элементы (Block Elements, U+2580—U+259F)
 Геометрические фигуры (Geometric Shapes, U+25A0—U+25FF)
 Иные символы (Miscellaneous Symbols, U+2600—U+26FF)
 Область для частного использования (Private Use Area, U+E000—U+F8FF)
 Формы для представления алфавита (Alphabetic Presentation Forms, U+FB00—U+FB4F)

Таблицы символов 

Легенда

Примечания

Ссылки 
 Набор символов WGL 4.0 на сайте Майкрософт
 Использование специальных символов из WGL4 в HTML

Юникод
Компьютерная типографика
Microsoft